Archibald kan som auktorsförkortning betyda:

 S. Bruce Archibald
 Eily Edith Agnes Archibald

Robotskapade auktorsförkortningar